Île Saint-Louis peut faire référence à :
 l'île Saint-Louis, sur la Seine, en plein cœur de Paris ( arrondissement) ;
 l'île Saint-Louis, dans les Yvelines ;
 l'Île Saint-Louis, autre nom de l'Île Philippe sur l'estuaire de la Gironde ;
 l', au Canada à 130 km au nord-est de la capitale Ottawa ;
 l'île Saint-Louis, à l'embouchure du fleuve Sénégal, sur laquelle a été fondée la ville de Saint-Louis.

Voir aussi